Липков може бити:

 Липков (Домажлице), насељено мјесто у округу Домажлице, Плзењски крај, Чешка Република
 Липков (Хрудим), насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република